Харис — многозначное слово.

 Харис ( — сторож, — труженик) — два имени арабского происхождения, имеющие разное чтение и написание по-арабски, но одинаковые при написании кириллицей (). Одним из производных этих имён является имя Харисуддин.
 Харис () — имя греческого происхождения, однокоренное со словом «харизма» — достоинство, подарок.

 Харис ас-сама (страж небес) — арабское название звезды Арктур, альфы созвездия Волопас, а также просто «Харис» — название гаммы того же созвездия.
 Харис — деревня в палестинской провинции Сальфит.
 Харис — арабское национальное сладкое блюдо, состоящее из муки, сахара и масла.

Имя 
 Аль-Харис ибн Абд аль-Узза — приёмный отец Мухаммеда.
 Харис ибн Абд аль-Мутталиб — родной дядя пророка Мухаммеда, старший брат отца.
 Зайд ибн Хариса
 Юмагулов, Харис Юмагулович
 Силайджич, Харис
 Якупов, Харис Абдрахманович
 Медунянин, Харис
 Насутион, Абдул Харис
 Юсупов, Харис Мунасипович
 Харис Алексиу — известная греческая певица.

См. также 
 
 
 Харису